Carnosaurus bezeichnet:

 ein Nomen nudum, wahrscheinlich eine Falschschreibung von Carnosauria, eine Gruppe fleischfressender Dinosaurier
 Carnosaurus (1993), ein US-amerikanischer Horrorfilm von 1993
 Carnosaurus − Attack of the Raptors, ein US-amerikanischer Horrorfilm von 1995
 Carnosaurus 3 − Primal Species,  ein US-amerikanischer Horrorfilm von 1996